Litocorsa är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pearson 1970. Enligt Catalogue of Life ingår Litocorsa i familjen Pilargidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilargiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Litocorsa